Порья:
 Порья — река в Мурманской области.
 Порья — губа в Кандалакшском заливе Белого моря.